Ион Попеску-Гопо (,  — ) — румынский режиссёр игрового и мультипликационного кино, художник, сценарист. На Каннском фестивале 1957 года мультипликационная лента Попеску-Гопо «Краткая история» (Scurtă Istorie) получила Золотую пальмовую ветвь за короткометражный фильм. Заслуженный артист СРР (1959).

Биография 
Родился в смешанной украино-румынской семье 1 мая 1923 года в Бухаресте. Гопо — псевдоним, образованный из первых слогов фамилий его родителей: девичьей матери (Горенко) и фамилии отца (Попеску).

В 1949 окончил Академию изящных искусств в Бухаресте. В 1950 году совместно с отцом стал соорганизатором студии «Анимафильм». В том же году дебютировал в мультипликационном кино работой «Кошелёчек с двумя монетами» (Punguta cu doi bani). Снял серию проникнутых философскими обобщениями мультфильмов: «Краткая история» (1957), «Семь искусств» (1958), «Homo sapiens» (1960), «Алло! Алло!» (1962). Поставил игровые художественные фильмы: «Украли бомбу» (1961), «Шаги к Луне» (1964), «Если бы я был Белым Арапом» (1965), «Фауст XX века» (1966), новеллу «Мой город» (в фильме «Бухарест глазами…», 1967). 

Долгую карьеру в кино Ион Попеску-Гопо начинал с анимации, поскольку был прежде всего профессиональным художником-карикатуристом (карикатуры его публиковались. в частности, в румынском сатирическом журнале «Урзика»). C 1974 года — президент Ассоциации румынских кинематографистов.

В СССР Ион Попеску-Гопо стал популярен благодаря совместным советско-румынским картинам «Мария, Мирабела» и «Мария, Мирабела в Транзистории», в которых он стал режиссёром и автором сценария (а в первом фильме сыграл одну из ролей).

Известность получили его короткометражные ленты без слов. Начав в истоках с подражания работам Уолта Диснея, в расцвете творческой карьеры Попеску-Гопо пришёл к его отрицанию, к своеобразному антидиснеевскому стилю. Он создал собственный минималистический подход. В короткометражных мультфильмах Попеску со сдержанной палитрой и лаконичной графикой форма довлела над содержанием. Нарисованный несколькими штрихами персонаж «Маленький человек (Человечек)» (Omulețul) стал главным героем целой серии фильмов «Краткая история» (1956), «Семь искусств» (1958), Homo Sapiens (1960).

Ион Попеску-Гопо умер в Бухаресте 29 ноября 1989 года, всего за несколько недель до румынской революции . У него случился сердечный приступ, когда он пытался втолкнуть застрявшую в снегу машину в свой гараж. Его смерть стала первым шагом к краху румынской анимационной студии Animafilm , которая впоследствии пострадала от финансовых проблем после революции 1989 года.

Факты 

 Снял цикл коротких рисованных кинолент под названием «Пилюли».
 Один из организаторов студии мультфильмов «Анимафильм» (1950, Бухарест).
 Лауреат Государственной премии СРР (1952).
 Заслуженный артист СРР (1959).
 Работы Попеску-Гопо удостоены премий на Международных кинофестивалях в Москве, Карловых Варах, Канне, Бордигерс, Эдинбурге, Дамаске и др.

Консультант 

 Сердце (1971)
 Здоровье начинается дома (1973)

Мультипликационные фильмы 
 
 Лодка (1987) Barca
 Отпечаток (1987) Amprenta
 Homo faber (1986)
 Ученик волшебника (1985) Ucenicul vrajitor
 Спортивный юмор (1984) Umor sportiv
 Куда идешь, гомо сапиенс? (1982) Quo vadis homo sapiens?
 Три яблока (1979) Trei mere
 Бесконечность (1977) Infinit
 Ecce Homo (1976)
 Один, два, три… (1975) Unu, doi, trei…
 Клепсидра (1972)Clepsidra
 Я + Я = Я (1969) Eu + Eu = Eu
 Поцелуи (1969) Sărutări
 Святая простота (1968) Sancta simplicitas
 Земля людей (1967) Pamîntul oamenilor
 Пилюля II (1967) Pilule II
 Пилюля I (1966) Pilule I
 Алло! Алло! (1962) Allo! Allo!
 Гомо сапиенс (1960) Homo sapiens
 Семь искусств (1958) Şapte arte
 Краткая история (1957) Scurtă istorie
 Галатея (1957) Galateea
 Маленькая обманщица (1956) Fetiţa mincinoasă
 Краткая история (1956) Scurta istorie
 Злой ёжик (1955) Ariciul răutăcios
 Винтик Мариникэ (1955) Şurubul lui Marinică
 Богатая муха (1954) O muscă cu bani
 Мариникэ (1953) Marinică
 Два зайчонка (1952) 2 iepuraşi
 Пчела и голубь (1951) Аlbina şi porumbelul
 Непослушный утенок (1951) Răţoiul neascultător

Игровые фильмы 
 
 Мария, Мирабела в Транзистории (1988)
 День в Бухаресте (1986) O zi la Bucureşti
 Пари с волшебницей (1984) Rămăşagul
 Галакс, человек-марионетка (1983) Galax, omul păpuşă
 Мария, Мирабела (1981)
 Сказка о любви (1976) Povestea dragostei
 Фантастическая комедия (1974) Comedie fantastică
 Трижды Бухарест (1967) De trei ori Bucureşti
 Фауст XX века (1966) Faust XX
 Если бы я был белым арапом (1965) De-aş fi Harap Alb
 Шаги к Луне (1963) Paşi spre Lună
 Украли бомбу (1961) S-a furat o bombă
 История как в сказке (1959) O poveste ca-n basme

Примечания

Ссылки 
 [bse.sci-lib.com/article091492.html статья в БСЭ]
 The Forgotten: The Dumb Bomb by David Cairns

Кинорежиссёры Румынии
Художники-карикатуристы Румынии
Мультипликаторы Румынии
Заслуженные артисты Румынии